Кіне́тика — у широкому розумінні це вчення, в якому досліджуються явища, процеси, що змінюються з часом, рух тіл у просторі.

У науці:
 Фізична кінетика
 Розділ теоретичної механіки, що об'єднує кінематику й динаміку.
 Хімічна кінетика — розділ фізичної хімії, що вивчає швидкість і механізм хімічних реакцій.
 Макрокінетика — розділ хімічної кінетики, що вивчає вплив процесу переносу речовини і тепла на швидкість хімічних реакцій.
 Макроскопічна кінетика () — розділ кінетики, що досліджує перебіг у часі процесів, які відбуваються у всьому об'ємі системи, наприклад, зміни в концентраціях реактантів та продуктів.
 Кінетична енергія — енергія тіла, що рухається, енергія руху (на противагу потенціальній енергії).
Кінетична енергія тіла + потенціальна енергія тіла = механічна енергія тіла.

У мистецтві:
 Кінетичне мистецтво — напрям в абстрактному образотворчому мистецтві, твори якого створюються з рухомих частин машин, механізмів і т. ін.

Література 
 
 
 slovnyk.net Кінети́чний
 
Кінетика